

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 4 podstawowe
 Podłęże – część miasta Rzeszów
 Podłęże – część miasta Tarnobrzeg
 Podłęże – część wsi Rakówka w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Księżpol
 Podłęże – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Świnice Warckie
 Podłęże – wieś w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Alwernia
 Podłęże – część wsi Wołowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Podłęże – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Podłęże – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów

Nieoficjalne miejscowości w Polsce 
 Podłęże –  część miasta / osiedle w Jaworznie

Zobacz też 
 Podłęże Królewskie, Podłęże Szlacheckie,